Miejscowości w Polsce:
 Wieczfnia Kościelna
 Wieczfnia-Kolonia